(A) Journey to the Center of the Earth est le titre anglais du roman de Jules Verne Voyage au centre de la Terre et de la plupart de ses adaptations.

 Journey to the Center of the Earth (Voyage au centre de la Terre) est le premier film adapté du roman, réalisé par Henry Levin, et sorti en 1959 ;
 Journey to the Center of the Earth est une série télévisée d'animation américaine diffusée pour la première fois en 1967 ;
 Journey to the Centre of the Earth est le 3e album solo de Rick Wakeman sorti en 1974 ;
 A Journey to the Center of the Earth est un téléfilm d'animation australien diffusé en 1977 ;
 Journey to the Center of the Earth est une attraction du parc Tokyo DisneySea ouverte en 2001.

Voir aussi